

Persone 
 Lucano di Sabiona o Lugano (V secolo) – vescovo venerato come santo
Marco Anneo Lucano (39-65) – poeta romano
Mimmo Lucano (1958) – politico e attivista italiano
Ocello Lucano (V secolo a. C.) – filosofo greco antico 
Piero Lucano (1878-1972) – pittore, architetto e scrittore italiano

Altro 
Lucano – inerente all'antico popolo italico stanziato dei Lucani o agli odierni abitanti della Basilicata
Lucano – nome proprio
Amaro Lucano - liquore
Dialetto lucano – insieme delle parlate della Basilicata (o della Lucania)
Sir Lucano – leggendario cavaliere della Tavola rotonda

Altri progetti